Купель:

 Купель — большой чашеобразный сосуд.
 Купель — село, входит в Беловежский сельский совет Рокитновского района Ровненской области Украины.
 Купель — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.